Макмю́ррей () — фамилия. Известные носители:

 Макмюррей, Сэм (род. 1952) — американский актёр, известный благодаря своим ролям на телевидении.
 Макмюррей, Фред (1908—1991) — американский актёр.